Джек Веттриано (, настоящая фамилия — Хогган, ; род. 17 ноября 1951 года в Метиле (англ.), графство Файф, Шотландия) — современный британский художник.

Жизнь и творчество 

Джек Хогган родился в промышленном районе на севере Шотландии. В 15 лет оставил школу и пошел по стопам отца, начав работу в шахтах горным рабочим. Рисование вначале рассматривал как хобби, когда его девушка подарила ему на день рождения холсты и акварельные краски, он копировал работы известных художников импрессионистов, которые видел в местных музеях

Спустя 14 лет рисования, в 1988 году, рискнул выставить два своих полотна на ежегодной выставке в Королевской шотландской академии. Его картины были выкуплены в первый же день, и поступило множество заказов на его работы. Вскоре художник переехал в Эдинбург, взяв в качестве псевдонима фамилию своей матери Веттриано.

В последующие годы интерес к его творчеству рос, в 1992 году состоялась первая персональная выставка художника под названием «Сказки о любви и прочие истории». После этого с успехом выставлялся в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге, Эдинбурге, Йоханнесбурге. В апреле 2004 года картина Джека Веттриано «Поющий дворецкий» () была продана за 744 500 фунтов стерлингов.

Веттриано известен также как иллюстратор, создатель рекламных плакатов для киноиндустрии, в том числе фильмов нуар. Большую часть доходов художнику приносят репродукции его картин, а также тиражирование его образов на открытках, плакатах и кружках для чая.

Интересы художника представляет Портлендская галерея. В 2003 году награждён королевой Елизаветой II орденом Британской империи.

Стиль Веттриано определяют как романтичный фигуративизм и нарративное искусство. Цвета и фигуры на его картинах делают их похожими на фотографии. Работы Веттриано никогда не приобретались британскими галереями. В среде художников и искусствоведов его творчество не воспринималось серьёзно. Считалось, что его произведения не отличаются оригинальностью и художественной ценности не представляют. Известный лондонский критик Ричард Корк не увидел чего-то особенного в творениях Веттриано, однако признавал, что его успех стал заметным культурным явлением. Многие искусствоведы говорят о вульгарности его работ. Однако его поклонниками остаются такие известные личности, как актёры Аль Пачино и Джек Николсон.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Джек Веттриано на tut-art.ru

Художники Великобритании
Художники Шотландии
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Художники, известные под псевдонимами